125th Street puede referirse a los siguientes términos:

Calle 125 (Manhattan), calle en Manhattan, Nueva York.
Puente de la Calle 125, puente en Minnesota.
Harlem–Calle 125 (Ferrocarril Metro-North), estación del Ferrocarril Metro-North.

Calle 125 puede referirse a las siguientes estaciones del Metro de Nueva York y sus rpedecesores:
Calle 125 (línea de la 8ª Avenida), en la Avenida St. Nicholas; sirviendo a los trenes del servicio .
Calle 125 (línea de la 7ª Avenida–Broadway), en Broadway; sirviendo a los trenes del servicio .
Calle 125 (línea de la Avenida Lenox), en Malcolm X Boulevard; sirviendo a los trenes del servicio .
Calle 125 (línea de la Avenida Lexington), en la Avenida Lexington; sirviendo a los trenes del servicio .
Calle 125 (línea de la 9ª Avenida), en la Octava Avenida (demolida).
Calle 125 (línea de la 2ª Avenida), en la Segunda Avenida (demolida).
Calle 125 (línea de la 3ª Avenida), en la Tercera Avenida (demolida).